Samuel Bode Miller (Easton, New Hampshire, 1977. október 12. –) amerikai alpesi síző.

A 2000-es évek egyik legsokoldalúbb és legsikeresebb versenyzője, kétszer nyert összetett Világkupát (2005, 2008), négyszeres világbajnok. Egyike annak az öt férfinak, akiknek mind az öt versenyszámban sikerült már Világkupa-versenyt nyernie. 33 versenyt nyert meg, ezzel a legsikeresebb amerikai alpesi síelő. Az olimpiákon eddig egy arany-, három ezüst- és két bronzérmet szerzett.

Miller az egyik legvakmerőbb síelő, gyakran kockáztat bukást a minél nagyobb sebesség elérése érdekében, ennek leghíresebb példája a 2007-es wengeni győzelme, ahol háton fekve ért be a célba.

Világkupa-győzelmei

Összetett

Futamgyőzelmei 
33 összesen
(8 lesiklás, 5 szuperóriás-műlesiklás, 9 óriás-műlesiklás, 5 műlesiklás, 6 kombináció)

Jegyzetek

Források

További információk 
 FIS-profil

Amerikai alpesisízők
Amerikai olimpiai ezüstérmesek
Amerikai olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2010)
Amerikai olimpiai bronzérmesek
Olimpiai bajnokok (alpesisí)
1977-ben született személyek
Élő személyek